

Biologia 
 Zoea – stato larvale dei crostacei

Marina 
 Zoea – sommergibile della Regia Marina del 1913
 Zoea – sommergibile della Regia Marina del 1938